Леджет (, ) — топоним:

 Леджет — село в Азербайджане, Гусарский район.
 Леджет — село в Азербайджане, Хачмазский район.

См. также 
 Леджет (станция) — железнодорожная станция, Азербайджан.